Ángel González es el conjunto de un nombre propio Ángel y un apellido González que puede referirse a varios personajes:

 Ángel González Muñiz (1925–2008), poeta español.
 Ángel González Álvarez (1916–1991), filósofo español.
 Ángel González Castaños (1958–)
 Ángel Ariel González González (2003-), futbolista paraguayo.
 Ángel González Palencia (1889–1949), arabista y crítico literario español.
 Ángel González Ucelay (1965–), periodista deportivo español.
 Biblioteca Ángel González, en el distrito madrileño de Latina.

Variaciones
 Nombres compuestos:
 Luis Ángel González Macchi (1947–), político y abogado paraguayo.
 Manuel Ángel González Sponga (1929–), biólogo, aracnólogo y docente venezolano.
 Miguel Ángel González,  desambiguación.
 Remigio Ángel González, empresario de televisión y radio mexicano nacionalizado guatemalteco
 González, como segundo apellido.
 Ángel Luna González (1952–), alcalde de Alicante.